El Príncipe Enrique IV de Reuss (26 de octubre de 1919 - 20 de junio de 2012) fue el jefe de la alemana Casa Principesca de Reuss.

Biografía 
Nació en Ernstbrunn, Austria, siendo el hijo del Príncipe Enrique XXXIX de Reuss y de la Condesa Antonia de Castell-Castell. Enrique IV se convirtió en el jefe de la familia principesca después de que el previo príncipe Enrique XLV desapareciera en 1945 y fuera declarado fallecido en 1962. Vivió con su familia en el Castillo de Ernstbrunn en la Baja Austria. Su hijo, el Príncipe Enrique XIV también compró un trozo de propiedad expropiada en la Alemania Oriental.

Matrimonio e hijos 
El 10 de junio de 1954 el príncipe contrajo matrimonio con la Princesa María Luisa de Salm-Horstmar (1918-2015), hija del Príncipe Otón de Salm-Horstmar y de la Condesa Rosa de Solms-Baruth. Tuvieron un hijo y tres hijas:
 Príncipe Enrique XIV de Reuss-Köstritz (n. 14 de julio de 1955), el actual jefe de la familia, desposó a la Baronesa Juana Raitz von Frentz, hija del Barón Jan Raitz von Frentz y de la Baronesa María-Cunigunda zu Hoenning O'Carroll. Tienen dos hijos y dos hijas:
 Príncipe Heredero Enrique XXIX de Reuss (n. 2 de abril de 1997)
 Princesa Tatiana de Reuss (n. 24 de junio de 2001)
 Princesa Xenia de Reuss (n. 5 de marzo de 2006)
 Príncipe Enrique V de Reuss (n. 12 de enero de 2012)
 Princesa Ana Isabel Juanita de Reuss (n. 29 de junio de 1957)
 Princesa Carolina Adelma Enriqueta Ana Isabel de Reuss (n. 23 de junio de 1959), desposó a Carlos Felipe, Barón von Hohenbuhel gennant Heufler zu Rasen.
 Princesa Ana Isabel Leonor de Reuss (n. 22 de julio de 1962), desposó al Conde Juan Fernando Kinsky von Wchinitz und Tettau.

Títulos 
 Su Alteza Serenísima Enrique IV, Príncipe de Reuss

Ancestros

Referencias 

 Biography Heinrich IV Prinz Reuss zu Köstritz - Website Thepeerage.com
 Descendants of Heinrich I von Weida - Website Worldroots.com, Genealogy Archive
 The House Reuss - Website Fuerstenfamilien.de (alemán)
  - from TV channel ORF2

Príncipes de Reuss